Les vaisseaux du type Beliskner sont la plate-forme principale des Asgard pour l'exploration et les recherches dans leur galaxie et dans la Voie Lactée. Équipés d'armes et de téléporteurs puissants, ils comptent parmi les vaisseaux les plus rapides connus. Ils peuvent aussi être pilotés dans l'atmosphère.

Thor, le Commandant Suprême de la flotte Asgard que rencontra SG-1 pour la première fois sur Cimméria lors de l'épisode L'Œil de pierre, disposait d'un vaisseau personnel de ce type ; celui-ci a été infesté par les Réplicateurs lors de l'épisode Nemesis.

Afin d'empêcher les Réplicateurs d'envahir la Terre à bord du vaisseau de Thor, SG-1 n'eut d'autre choix que de détruire l'appareil en sabotant son système de décélération pendant que celui-ci pénétrait dans l'atmosphère terrestre. Le vaisseau entrant à pleine vitesse dans l'atmosphère, les boucliers ne purent supporter le frottement de l'air et le Beliskner s'embrasa. Les vaisseaux Asgard possèdent des armes très puissantes pouvant traverser les boucliers Goa'uld mais ces vaisseaux ne sont pas construits pour faire la guerre. Ces vaisseaux disposent d'une puissante hyperpropulsion leur permettant de parcourir des distances astronomiques en de courts laps de temps et possèdent des champs d'énergie internes anti-explosion pour éviter tout accident.

Un vaisseau Beliskner Asgard fut capturé par Anubis avec Thor à son bord. Il réussit à connecter l'esprit du Asgard à son ordinateur de vol et à lui dérober une partie de ces connaissances. Ces informations s'ajoutèrent aux données technologiques Anciennes acquises lors de son Ascension et lui offrirent un avantage encore plus importants contre les autres Goa'uld. C'est grâce à ce savoir Ancien qu'Anubis réussît à créer des boucliers capables d'arrêter les armes ioniques Tollans et Asgard ainsi que des armes suffisamment puissantes pour percer les défenses d'un Beliskner.

La classe Beliskner fut peu à peu remplacée par les vaisseaux de classe O'Neill, plus récents et plus performants.

Notes et références 

Vaisseau de Stargate

en:List of starships in Stargate#Asgard starships